Mainacht steht für
Mainacht im Volksbrauchtum, siehe auch: Maiennacht bzw. Maibrauchtum (Rheinland) 
Mainacht oder Die Ertrunkene, Erzählung von Nikolai Gogol, (1830)
Die Mainacht (Oper), Oper von Nikolai Rimski-Korsakow (1880)
Mainacht (Film), sowjetischer Märchenfilm von Alexander Rou, (1952)